Il singolare del torneo di tennis Walikota Tarakan Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Jovana Jakšić che ha battuto in finale Li Ting 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Samantha Murray (secondo turno)
 Arina Rodionova (secondo turno)
 Ling Zhang (primo turno)
 Jovana Jakšić (Campionessa)

 Lisa Whybourn (quarti di finale)
 Yi-Fan Xu (primo turno)
 Teodora Mirčić (secondo turno)
 Jia-Jing Lu (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Walikota Tarakan Open 2013